Владимир Мельник:
 Мельник, Владимир Александрович (1941—1997) — советский литературовед, доктор философских и филологических наук.
 Мельник, Владимир Анатольевич (род. 1979) — украинский футболист.
 
 Мельник, Владимир Максимович (род. 1960) — советский боксёр.
 Мельник, Владимир Павлович (1919—199?) — советский военачальник, генерал-майор РВСН. 
 Мельник, Владимир Петрович (род. 1952) — доктор философских наук, профессор, ректор Львовского университета.
 Мельник, Владимир Сергеевич (род. 1957) — украинский государственный деятель.
 Мельник, Владимир Юрьевич (род. 1980) — российский волейболист.